Ле-Трамбле́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Ле-Трамбле — в департаменте Мен и Луара.
 Ле-Трамбле-Омонвиль — в департаменте Эр. 
 Ле-Трамбле-сюр-Мольдр — в департаменте Ивелин.